Miejscowości w USA:
 Tacoma – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Tacoma (ang. Tacoma Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau